Getting Away With Murder — четвертий студійний альбом американського рок-гурту Papa Roach. В США альбом вийшов 31 серпня 2004.

Список пісень

Чарти

Примітки

Посилання 

Альбоми Papa Roach
Альбоми Geffen Records
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2004
Альбоми альтернативного року
Події 31 серпня
Серпень 2004
Рок-альбоми